Капітула (від лат. «capitulum» — «глава, розділ») — у католицькій, англіканській та лютеранській церквах колегія духовенства вищого рангу, зокрема з-поміж каноніків (крилошанинів), яка існує при кафедральному храмі як дорадчий орган при єпископі. У разі смерті єпископа чи інших перешкод капітула править єпархією в особі вибраного нею капітулярного вікарія. 
В Українській католицькій церкві капітула введена австрійським урядом з початку ХІХ ст. і лише згодом затверджена Римською Курією. Львівська митрополича капітула, утворена 1816 року, мала 10 крилошан, Перемиська (1816) — 8, Станиславівська (1885) — 6, Мукачівська — 7, Пряшівська — 6, Крижевецька — 5. 

У Православній церкві капітулу заступає єпископська консисторія. 

 Капітула — організаційна одиниця масонів Королівської арки, а також деяких інших масонських орденів і послухів (Орден Східної зірки, Лицарі Храму, Доньки Йова й ін.). 

 Капітула у деяких державах, наприклад в царській Росії, почесна колегія, яка нагороджувала певними відзнаками і орденами.

Див. також 
 Пресвітерія
 Капітулярія

Джерела 
 
 Словник іншомовних слів. За редакцією О.С. Мельничука. – Київ: Головна редакція УРЕ, 1974. – 776 с.
 И. Е. Андреевскій, Ө. Ө.Петрушевскій, В. Т. Шевяков. Енциклопедическій словарь, Том 14, часть 1, 1895.
 Короткий словник вільномулярських назв, термінів і знаків

Посилання 
 Капітул // Українська Релігієзнавча Енциклопедія
 Капітул  // 

Католицизм
Англіканство
Лютеранство